Nodosauridae (Nodosauridi) su porodica ankilosaura iz razdoblja kasne jure i kasne krede, koji su nastanjivali Sjevernu Ameriku, Aziju, Antarktiku i Europu.

Opis i paleobiologija 
Lubanja je bila vrlo malena, duga i imala malene zube.Imali su razvijene mišiće ramenog pojasa i zdjelice kako bi mogli nositi težinu svoga oklopa. Noge su bile robustne i pružale su veliku stabilnost.

Uska njuška nodosaurida navodi na zaključak da su oni bili selektivni u odabiru hrane, tj. da su se hranili samo određenim biljkama. Za obranu od prirodnih neprijatelja služili su se koštanim oklopom, a moguće je i da bi kao našin obrane legli na tlo kako bi zaštitili svoj ranjivi trbuh. Bodlje su vjerojatno imale manju ulogu u obrani, ali je moguće da su služile za komunikaciju s pripadnicima iste vrste, pri pokazivanju ili izravnim okršajima.

Koliko su dugo nodosauridi postojali i koje su kontinente nastanjivali upitno je zbog nesigurne klasifikacije mnogih rodova. Najraniji poznati predstavnici vjerojatno su se pojavili već u juri, dok su u kredi dosegli svoj najveći razvoj i u građi tijela i broju rodova. Ostaci nodosaurida najčešće se mogu naći u Sjevernoj Americi (18 vrsta), a rjeđe u Europi (6), Aziji (1) i na Antarktici (1). Smatra se da su nodosauridi izumrli nedugo prije masovnog izumiranja na kraju krede, kada je došlo do izumiranja svih ostalih dinosaura.

Klasifikacija

Taksonomija 

Othniel Charles Marsh je 1890. uspostavio porodicu Nodosauridae prema rodu Nodosaurus. Dolje navedena taksonomija sastavljena je prema Thompson et al., 2011. (osim ako nije drukčije naglašeno):

 Porodica Nodosauridae
 ?Aletopelta  (Kalifornija, Zapadna Sjeverna Amerika)
 Animantarx   (Utah, zapad Sjeverne Amerike)
 Anoplosaurus  (Engleska, sjeverozapad Europe)
 Antarctopelta  (Otok James Ross, sjeveroistok Antarktičkog poluotoka) 
 Edmontonia   (Alberta, zapad Sjeverne Amerike)
 Glyptodontopelta  (Novi Meksiko, zapad Sjeverne Amerike)
 Hungarosaurus   (Mađarska, središnja - južna Europa)
 Hylaeosaurus  (Sussex, južna Engleska) 
 Mymoorapelta  (Colorado, središnja Sjeverna Amerika)
 Niobrarasaurus  (Kansas, zapad Sjeverne Amerike)
 Nodosaurus  (Wyoming i Kansas, zapad Sjeverne Amerike)
 Panoplosaurus   (Montana i Alberta, zapad Sjeverne Amerike)
 Pawpawsaurus    (Texas, zapad Sjeverne Amerike)
 Propanoplosaurus (Maryland, istok Sjeverne Amerike)
 Sauropelta     (Wyoming i Montana, zapad Sjeverne Amerike)
 Silvisaurus   (Kansas, zapad Sjeverne Amerike)
 Stegopelta (Wyoming, zapad Sjeverne Amerike)
 Struthiosaurus   (središnja - južna Europa)
 Tatankacephalus  (Montana, zapad Sjeverne Amerike)
 Texasetes    (Texas, zapad Sjeverne Amerike)
 Zhejiangosaurus  (provincija Zhejiang, istočna Kina)
 Potporodica Polacanthinae
 Gargoyleosaurus  (Wyoming, zapad Sjeverne Amerike)
 Gastonia   (Utah, zapad Sjeverne Amerike)
 Hoplitosaurus  (Južna Dakota, središnja Sjeverna Amerika)
 Peloroplites    (Utah, zapad Sjeverne Amerike)
 Polacanthus  (Otok Wight i Sussex, južna Engleska)
 Nodosauridi nomen dubium
 Acanthopholis  (Ujedinjeno Kraljevstvo, zapadna Europa)
 Palaeoscincus

Filogenija 
Paul Sereno je 1998. prvi definirao kladus Nodosauridae kao "sve ankilosaure bliže Panoplosaurusu nego Ankylosaurusu"; tu su definiciju slijedili Vickaryous, Maryanska i Weishampel (2004.). Vickaryous et al. je smatrao da dva roda nodosaurida imaju nesiguran položaj (incertae sedis): Struthiosaurus i Animantarx, a smatrao ja da je najprimitivniji pripadnik Nodosauridae Cedarpelta. Kladogram dolje slijedi najviše riješenu topologiju iz istraživanja Richarda S. Thompsona, Jolyona C. Parisha, Susannah C. R. Maidment i Paula M. Barretta (2011.). Svrstavanje Polacanthinae urađeno je prema prvobitnoj definiciji Kennetha Carpentera iz 2001. godine.

Literatura 

 Carpenter, K. (2001.), "Phylogenetic analysis of the Ankylosauria." In Carpenter, K., (ed.) 2001: The Armored Dinosaurs. Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2001., str. xv-526.
 Osi, Attila (2005.), Hungarosaurus tormai, a new ankylosaur (Dinosauria) from the Upper Cretaceous of Hungary. Journal of Vertebrate Paleontology 25(2):str. 370. – 383., lipanj 2003.

 
Ankylosauria